Parigi ima više značenja:
 Parigi, Firenze
 Parigi, Parma
 Parigi, Vicenza